Gundolf — imię męskie pochodzenia germańskiego, złożone z członów Gund- — "walka" i wolf — "wilk".

Gundolf, Gundulf imieniny obchodzi:
 17 czerwca, jako wspomnienie św. Gundolfa, biskupa Bourges(?);
 6 września, jako wspomnienie św. Gundolfa, biskupa Metzu.

Imię Gundolf w innych językach:
 łacina: Gundulfus

Zobacz też:
 Saint-Gondon

Przypisy 

Męskie imiona germańskie